Foxes kan syfta på:

 Foxes – tjejmaffian – amerikansk film från 1980
 Foxes (musiker) (född 1989) – brittisk sångerska